A Platán Utcai Általános Iskola egy általános iskola Kiskunfélegyháza egy fiatal városrésze, a Móraváros közepén. Az intézmény 2022-óta nem Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tagja.

Története 
Az iskolát a Városi Tanács 1983. április elsején hozta létre, és augusztus 19-én adták át Kiskunfélegyháza akkor épülőben lévő fiatal városrészén, a Móravárosban. Brutyó Endre tervei alapján anyagi okok miatt 4 tanterem építését mellőzték, így az első tanévét 1983/84-ben 15 tanteremmel kezdte meg az iskola. Ekkor az első osztály még 3 évfolyammal indult, a továbbiakban 2 évfolyammal. Az iskola alapító igazgatója Meizl Ferenc, aki 2003-ig látta el hivatalát, utódja, Károly József. 2007 szeptemberétől a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tagintézményeként működik, mb. tagintézmény vezető Takácsné Medveczki Zsuzsanna. Mb. Feketéné Borbély Zsuzsanna. De 2022. szeptemberében hosszas munka árán a Platán Utcai Általános iskola nevet is visszanyerte, igazgató: Wolnerné Vidéki Szilvia.

Források 
A Padtárs Iskolaújság XX. évfolyama jubileumi kiadása

Magyarország általános iskolái
Kiskunfélegyháza